Acura Classic 2007 – tenisowy turniej WTA z cyklu Acura Classic rozgrywany w dniach 28 lipca-5 sierpnia 2007 roku w San Diego na kortach twardych o puli nagród 1 340 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Stanach Zjednoczonych